Бестях-Сала () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Бестях-Сала — река, левая составляющая р. Сынгырыя, координаты 62°17'	134°56'
 Бестях-Сала — река, правый приток р. Чамиги-Юряге, координаты 62°33'	134°48'
 Бестях-Сала — река, правый приток р. Олёнгнёх, координаты 60°37'	127°49'
 Бестях-Сала — река, левый приток р. Нуора, координаты 66°36'	122°58'

Примечания